Blanco (Blanc en espagnol) peut faire référence à :
 Le blanco, un des noms usuels du correcteur liquide (ce mot n'existe pas en Belgique ou en Suisse romande où le correcteur liquide est exclusivement appelé Tipp-Ex) ;
 Le blanco (Imprimerie) est un exemplaire d’un livre relié mais non imprimé, qui permet à l’éditeur de se faire une idée précise de l’objet fini et d’en éprouver des variantes (apparence, poids, épaisseur, grammage et main du papier, etc.), lorsqu’il sort des formats usuels.

Patronyme 
 Alberto Fernández Blanco (1955-1984), coureur cycliste espagnol ;
 Andrés Blanco (1984-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Antonio Blanco (1912-1999), peintre américain d'origine espagnole ;
 Antonio Blanco (1940-), cycliste espagnol ;
 Benny Blanco (1988-), auteur-compositeur et producteur de musique américain ;
 Blanca Blanco (1981-), actrice américaine ;
 Carlos Blanco Pérez (1986-), écrivain espagnol ;
 Caroline Blanco (1949-2010), pasteure française ;
 Cecilia Blanco (1979-), judokate espagnole ;
 Celia Blanco (1977-), nom de scène de l'actrice espagnole Cecilia Gessa ;
 Cuauhtémoc Blanco (1973-), footballeur mexicain ;
 David Blanco (1975-), coureur cycliste espagnol ;
 Eduardo Blanco Amor (1897-1979), journaliste et écrivain galicien;
 Eusebio Blanco (1897-1982), footballeur espagnol ;
 Francisco Blanco (1570-1597), prêtre catholique espagnol canonisé en 1862 ;
 Francisco Manuel Blanco (1778?-1845), homme d’église et botaniste espagnol ;
 Galo Blanco (1976-), joueur de tennis espagnol ;
 Gino Bianco (1916-1984), pilote automobile brésilien ;
 Giovanna Blanco (1982-), judokate vénézuélienne ;
 Griselda Blanco (1943-2012), trafiquante de drogues colombienne ; 
  ;
  ;
 José María Blanco White (1775-1841), éditorialiste et penseur espagnol ;  
 José María Blanco Ibarz, dit Blanco (1926-2019), auteur de bande dessinée espagnol ;
 Juan Blanco (1919-2008), compositeur cubain ;
 Juan Carlos Blanco Acevedo (1879-1952), diplomate uruguayen ;
 Julio Blanco Alfonso (1937-2020), footballeur cubain (gardien de but) ;
 Kathleen Blanco (1942-2019), femme politique américaine, membre du Parti démocrate ;
 Luis Carrero Blanco (1903-1973), homme d'État et amiral espagnol ;
 Luis Moya Blanco (1904-1990), architecte espagnol et académicien de l'Académie royale des Beaux-Arts Saint-Ferdinand ;
 Maikel Blanco (1982-), musicien cubain ;
 Maribel Blanco (1969-), triathlète espagnole ;
 Miguel Ángel Blanco (1968-1997), conseiller municipal espagnol du Parti populaire du village Ermua en Biscaye (Pays basque), pris en otage puis exécuté par l'ETA ;
 Oiana Blanco (1983-), judokate espagnole ;
 Patrick Blanco (1979-), joueur de rugby à XV évoluant au poste de pilier ;
 Rafael Blanco Estera (1885-1955), peintre cubain ;
 Salvador Jorge Blanco (1926-2010)  homme politique dominicain, le  Président de la République dominicaine de 1982 à 1986 ;
 Samuel Blanco (1994-), coureur cycliste espagnol ;
 Santiago Blanco (1974-), coureur cycliste espagnol ;
 Senén Blanco (1923-2011), coureur cycliste espagnol ;
 Serge Blanco (1958-), joueur de rugby à XV français, devenu par la suite dirigeant sportif ;
 Vicente Blanco (1884-1957), coureur cycliste espagnol.

Pseudonyme 

 Blanco (2003-), chanteur italien.

Titre 

 Blanco ou Le Chien Blanco est un manga de Jirō Taniguchi.

Toponymes

Espagne 
 Blancos, une commune de la province d'Ourense en Galice.

États-Unis 
 Blanco, census-designated place située en Oklahoma ;
 Comté de Blanco, comté dans l'État du Texas ;
 Blanco, ville du comté de Blanco au Texas.

Autres 
 Arrêt Blanco, rendu le  par le Tribunal des conflits, est considéré comme le fondement du droit administratif français.
 Partido Blanco ou Partido Nacional est le parti politique conservateur de l'uruguay créé le  par le général Manuel Oribe.
 Blanco, une maison d'éditions de bande dessinée (voir par exemple la bande dessinée Brougue).

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique